Сомалья:

 Сомалья — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Лоди.
  (1869—1918) — итальянский политик.
 Сомалья, Джулио Мария делла — итальянский куриальный кардинал.